Харамильо-Кемадо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лара. Население — 6 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса